Selačka est un toponyme qui peut désigner :
Selačka, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kotor Varoš et dans la République serbe de Bosnie ;
Selačka, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Zaječar, district de Zaječar.